Ленковцы — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Ленковцы — другое название села Ленкауцы в Окницком районе.

Украина 
 Ленковцы — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.
 Ленковцы — село в Кельменецком районе Черновицкой области.
 Ленковцы — микрорайон в городе Черновцы.